Destiny («destino» en inglés) puede referirse a:

Aeronáutica 
 Laboratorio Destiny, módulo colocado en la Estación Espacial Internacional.

Cine 
 Destiny (1921), película muda dirigida por Fritz Lang.
 Destiny (2002), película de Jerri Mantheyye Todd Cahoon.

Música 
Agrupaciones
 Destiny, banda heavy metal/progressive metal de Suecia.
Álbumes
 Destiny (1978), álbum pop de The Jacksons.
 Destiny (1988), álbum heavy de Saxon.
 Destiny (1996), álbum pop de Gloria Estefan.
 Destiny (1998), álbum power metal de Stratovarius.
 Destiny (2015), álbum de Celtic Woman.
Canciones
 Destiny (2001), canción downtempo de Zero 7.
 Destiny (2008), canción pop de Schiller.

Cómics 
 Destiny (Irene Adler), personaje de Marvel Comics.
 Destiny, personaje de DC Comics.

Videojuegos 
 Destiny (2014), videojuego desarrollado por Bungie.